Afera Patria je naziv za več političnih afer, ki so izbruhnile zaradi domnevnega podkupovanja finskega orožarskega podjetja Patria pri pridobivanj pogodb o nakupu orožja:
 Afera Patria (Češka)
 Afera Patria (Egipt)
 Afera Patria (Finska)
 Afera Patria (Hrvaška)
 Afera Patria (Slovenija)

Patria Vehicles Oy